Toleman je nekdanje britansko moštvo in konstruktor Formule 1, ki je v prvenstvu sodelovalo med sezonama  in . Najboljša sezona za moštvo je bila sezona 1984, ko je Ayrton Senna dosegel vse tri uvrstitve na stopničke moštva z drugim mestom na Veliki nagradi Monaka in tretjima mestoma na Velikih nagradah Velike Britanije in Portugalske.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 1981
Športna moštva, razpuščena leta 1985